Rondo – versione del motore scacchistico Zappa
 Rondo (vitigno) – una qualità di uva nera
 Rondo – comune statunitense in Arkansas
 Rajon Rondo – cestista statunitense
 Rondo (serie televisiva) – dorama del 2006 trasmesso su Tokyo Broadcasting System
 Rondodasosa – rapper italiano

Pagine correlate 

 Ronda